Zeilin ist der Name von

 Jacob Zeilin (1806–1880), siebter Commandant des U.S. Marine Corps

nach ihm benannt: